«Get Ur Freak On» — песня американской певицы Мисси Эллиотт с её третьего студийного альбома Miss E... So Addictive (2001).

Песня была издана отдельным синглом в марте 2001 года. (Это был лид-сингл с вышеупомянутого альбома, который появился на свет на идва месяца позже, в мае.)

Песня достигла 7 места в США (в «Горячей сотне» журнала «Билборд») и 4 места в Великобритании (в национальном чарте синглов).

Как пишет NME, песня представляет собой смелую смесь бхангры, рэпа и дэнса. А открывается она словами на японском языке.

В 2011 году журнал Rolling Stone поместил песню «Get Ur Freak On» в исполнении Мисси Эллиотт на 466 место своего списка «500 величайших песен всех времён».

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню «Get Ur Freak On» в исполнении Мисси Эллиотт на 86 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

Также песня «Get Ur Freak On» в исполнении Мисси Эллиотт (по прозвищу Мисдеминор) входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2001 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Песни Мисси Эллиотт
Песни, спродюсированные Тимбалэндом
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни 2001 года
Синглы Elektra Records